Немачки се може односити на:
Немачки језик, један од германских језика
Немачка, једну од централноевропских држава
Немци, централноевропску нацију

Види још
Германски